
Termin -{DPN}- ima više značenja.

 Difosfopiridin nukleotid, kofaktor
 -{Dermatosis papulosa nigra}-, medicinski termin